Constitución de Crimea puede referirse a:
 La Constitución de 1992 que otorgaba la independencia a la península.
 La Constitución de la República Autónoma de Crimea ratificada por el gobierno de Ucrania en 1998,
 La Constitución de la República de Crimea ratificada como parte de la anexión a Rusia en 2014.